Simat de la Valldigna kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Simat de la Valldigna (kommunhuvudort), Valencia, Província de València, 
 Simat de la Valldigna (kommun), Valencia, Província de València, 

Robotskapade Spanienförgreningar